Республиканская партия Вануату (, ) — политическая партия Вануату, получающая поддержку, главным образом, от франкоязычной части населения страны. Образована в конце 1990-х годов после снятия полномочий с председателя правящего Союза умеренных партий Максима Кормана. На парламентских выборах 6 июля 2004 года получила 4 места из 52. В 2004—2008 годах её члены входили в состав коалиционного правительства Хама Лини, в котором Корман занимал пост министра земельных ресурсов. С 2008 года партия принадлежит к числу оппозиционных, представляющих основную конкуренцию в борьбе за власть.

Примечания 

Политические партии Вануату